Chetagurow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Iwanowitsch Chetagurow (1903–1975), sowjetischer General
 Kosta Lewanowitsch Chetagurow (1859–1906), war ein Nationaldichter Ossetiens